New Florence puede referirse a:
New Florence, ciudad en Misuri.
New Florence, borough en Pensilvania.